Demetz ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Demetz (* 1972), Bildhauer in Gröden/Südtirol
 André Demetz (1902–1977), französischer Armee-General
 Belsy Demetz (* 1984), Sängerin
 Eduard Demetz (* 1958), Komponist
 Ferdinand Demetz (1842–1902), Bildhauer in Gröden/Südtirol
 Franz Demetz (* 1930), italienischer Politiker und Hotelier 
 Frédéric-Auguste Demetz (1796–1873), französischer Jurist und Philanthrop
 Giustina Demetz (* 1941), italienische Skirennläuferin
 Hans Demetz (1899–1971), Med.Rat Dr.med., Arzt der Wiener Staatsoper
 Hanspeter Demetz (* 1948), Architekt, Zeichner und Autor
 Herbert Demetz (1936–1965), italienischer Autorennfahrer
 Ivan Demetz, italienischer Eishockeyspieler
 Karl Demetz (1909–1986), schwäbischer Landschafts- und Tiermaler
 Lisa Demetz (* 1989), italienische Skispringerin
 Maikol Demetz (* 1993), italienischer Biathlet
 Mark Demetz (* 1981), italienischer Eishockeytorwart
 Matthäus Demetz, italienischer Skilangläufer

 Romina Demetz (* 1980), italienische Biathletin
 Simon Demetz, italienischer Biathlet
 Vinzenz Maria Demetz (1912–2006), Südtiroler Tenor und Komponist
 Vincenzo Demetz, italienischer Skilangläufer